

Événements

Principales naissances

Principaux décès 
 Jan Smeken, (1450?-1517) dramaturge néerlandais.

Notes et références 

XVIe siècle au théâtre
théâtre